Карл Фредрик Вальтер Ула Ульссон (; род. 12 июня 1931 года, Ульрисехамн, Вестергётланд, Швеция) — шведский актёр театра и кино.

Биография 
Фредрик Ульссон учился в театральной школе в Стокгольме. Затем отправился на обучение в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Ульссон участвовал в ревю, мюзиклах и кабаре. В 1959 году он в первый раз принял участие в съёмках кино. Играл роли в Королевском драматическом театре, в театрах в Уппсале, Хельсингборге и Гётеборге. Фредрик гастролировал с театральными группами в другие города. Наибольшую известность Ульссон получил, сыграв роль отца Томми и Анники в серии фильмов о Пеппи Длинныйчулок, а также бургомистра в фильме «Ты с ума сошла, Мадикен!».

Избранная фильмография

Личная жизнь 
С 1971 году Фредрик Ульссон живёт с певицей Сив Мальмквист, у них есть ребёнок. Фредрик — поклонник футбольного клуба «Эргрюте».

Примечания

Ссылки 
 
 Фредрик Ульссон на сайте КиноПоиск
 Fredrik Ohlsson - Alchetron
 Öisare finns överallt!

Актёры Швеции
Актёры телевидения Швеции
Актёры XX века
Актёры XXI века
Родившиеся в Швеции